Platanus bezeichnet:

 in der Biologie die Gattung der Platanen
 (9309) Platanus, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Platanus (Kilikien), in der antiken Geographie eine Küstenstadt in Kilikien

Siehe auch:
 Platanos
 Plátanos